

Patronyme 
 Christoph Baumer (1952- ), un universitaire et explorateur suisse.
 Daniela Baumer (1971- ), une kayakiste suisse.
 Jacques Baumer (1885-1951), un comédien et metteur en scène de théâtre français.
 Thomas Baumer (1960- ), un spécialiste en sciences culturelles et entrepreneur suisse.

Baümer 
Lorenz Bäumer,  maison française de joaillerie fondée à Paris.
Marie Bäumer, actrice allemande
 Paul Bäumer (1896-1927), un aviateur allemand lors de la Première Guerre mondiale.

Voir aussi